«Аеліта» — науково-фантастичний роман О. М. Толстого (1923)
 «Аеліта» — повість О. М. Толстого, перероблена з роману «Аеліта» (1937)
 «Аеліта» — екранізація роману О. М. Толстого, виконана Яковом Протазановим (1924)
 «Аеліта» — жіноче ім'я, створене О. М. Толстим для героїні свого роману
 «Аеліта» — одна з перших радянських науково-фантастичних премій, заснована в 1981 р.
 «Аеліта» — фестиваль фантастики, що проводять з 1981 р.
 «Аеліта» — сорт буряків
 «Аеліта» — кінотеатр у Сочі
 «Аеліта» — кінотеатр у Томську.
 «Аеліта» — рядянський синтезатор
 «Аеліта» — модельний ряд радянських електрогітар
 «Аэлита» — пісня Михайла Анчарова

Див. також 
 «Міжпланетна революція» (1924) — мультфільм, у якому використані окремі сюжетні мотиви роману «Аеліта»
 «Аеліто, не чіпляйся до чоловіків» — радянський фільм (1988).